Svjetsko prvenstvo u reliju 1983.g. bila je jedanaesta sezona FIA (Fédération Internationale de l'Automobile) Svjetskog prvenstva u reliju (engl. WRC). Sezona se sastojala od 12 reli utrka.
Svih 12 utrka bodovalo se za prvenstvo vozača, dok se samo 10 utrka bodovalo za prvenstvo proizvođača.

Utrke

Prvenstvo za proizvođače

Prvenstvo za vozače 

 1983